Krzysztof Kozłowski (1931–2013) – polski dziennikarz, filozof, senator, minister
 Krzysztof Kozłowski (1951–2021) – polski matematyk oraz inżynier automatyki i robotyki, profesor
 Krzysztof Kozłowski (ur. 1983) – polski prawnik i polityk, wojewoda